Ramus er et efternavn, der kan henvise til:
 Petrus Ramus (fr.: Pierre de la Ramée, 1515 - 1572), fransk logiker, filosof, matematiker og pædagog.
 Jonas Ramus (1649 - 1718), dansk historiker.
 Christian Ramus (1687 ell. '88 - 1762), dansk biskop i Fyens Stift.
 Jacob Ramus (1716 - 1785), dansk biskop i Fyens Stift.
 Jonas Ramus (1718 - 1765), dansk-norsk justitiarius.
 Christian Ramus (1765 - 1832), dansk numismatiker.
 Christian Ramus (1806 - 1856), dansk matematiker.
 Frederik Emanuel Ramus (1823 - 1874), dansk embedsmand.

Se også 
 Ramush Haradinaj (født 1968), tidligere premierminister og frihedskæmper i Kosovo.

Navne